Paul Feldheim ist der Name folgender Personen:

* Paul Feldheim (Verleger), deutscher Verleger und Herausgeber 
 Paul Feldheim (Kaufmann) (1899–1942), deutscher Textilwarenkaufmann